Patró observador (Observer en anglès), patró de disseny utilitzat en programació d'ordinadors
 The Observer, diari dominical britànic amb seu a Londres, publicat des de 1791
 The New York Observer, diari estatunidenc imprès (1987 - 2016), posteriorment publicat online amb el nom d'Observer